Esistono più comuni francesi con questo nome

Teillé – Loira Atlantica
Teillé – Sarthe